{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76001) - || 2000 DB18 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76002) - || 2000 DR19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76003) - || 2000 DD20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76004) - || 2000 DG20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76005) - || 2000 DK20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76006) - || 2000 DX21 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76007) - || 2000 DT22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76008) - || 2000 DV22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76009) - || 2000 DY23 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76010) - || 2000 DZ23 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76011) - || 2000 DH26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76012) - || 2000 DQ26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76013) - || 2000 DX27 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76014) - || 2000 DV28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76015) - || 2000 DH30 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76016) - || 2000 DU30 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76017) - || 2000 DD31 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76018) - || 2000 DL31 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76019) - || 2000 DU31 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76020) - || 2000 DD33 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76021) - || 2000 DH34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76022) - || 2000 DV35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76023) - || 2000 DB38 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76024) - || 2000 DJ38 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76025) - || 2000 DR38 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76026) - || 2000 DD39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76027) - || 2000 DK40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76028) - || 2000 DF43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76029) - || 2000 DL44 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76030) - || 2000 DM44 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76031) - || 2000 DX44 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76032) - || 2000 DS46 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76033) - || 2000 DW46 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76034) - || 2000 DX46 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76035) - || 2000 DD47 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76036) - || 2000 DF49 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76037) - || 2000 DA50 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76038) - || 2000 DJ51 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76039) - || 2000 DK51 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76040) - || 2000 DD52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76041) - || 2000 DC53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76042) - || 2000 DY53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76043) - || 2000 DN54 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76044) - || 2000 DV55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76045) - || 2000 DC56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76046) - || 2000 DL56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76047) - || 2000 DS56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76048) - || 2000 DY56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76049) - || 2000 DA57 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76050) - || 2000 DF58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76051) - || 2000 DE59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76052) - || 2000 DK59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76053) - || 2000 DC61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76054) - || 2000 DE61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76055) - || 2000 DF61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76056) - || 2000 DN61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76057) - || 2000 DZ61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76058) - || 2000 DD63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76059) - || 2000 DV63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76060) - || 2000 DJ68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76061) - || 2000 DZ68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76062) - || 2000 DB70 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76063) - || 2000 DW70 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76064) - || 2000 DM73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76065) - || 2000 DD74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76066) - || 2000 DC75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76067) - || 2000 DF77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76068) - || 2000 DK77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76069) - || 2000 DS77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76070) - || 2000 DN78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76071) - || 2000 DC80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76072) - || 2000 DT80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76073) - || 2000 DB82 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76074) - || 2000 DC82 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76075) - || 2000 DM82 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76076) - || 2000 DL85 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76077) - || 2000 DW85 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76078) - || 2000 DP86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76079) - || 2000 DT86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76080) - || 2000 DA87 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76081) - || 2000 DV87 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76082) - || 2000 DJ88 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76083) - || 2000 DD90 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76084) - || 2000 DD92 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76085) - || 2000 DF92 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76086) - || 2000 DK92 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76087) - || 2000 DK93 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76088) - || 2000 DG94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76089) - || 2000 DH94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76090) - || 2000 DQ94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76091) - || 2000 DT94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76092) - || 2000 DV95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76093) - || 2000 DP96 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76094) - || 2000 DE97 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76095) - || 2000 DL97 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76096) - || 2000 DQ97 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76097) - || 2000 DN98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76098) - || 2000 DA99 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76099) - || 2000 DV100 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76100) - || 2000 DC101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten